Сан Франсиско Чапулапа има више значења:

 Општина Сан Франсиско Чапулапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Чапулапа (Сан Франсиско Чапулапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику